Mali Potočec je naselje sjeveroistočno od grada Križevaca, udaljeno od središta Grada oko 3,5 km.  
Na kraju naselja nalazi se kapelica sv. Benedikta s lokalnim grobljem (Mali i Veliki Potočec) odakle se pruža predivan pogled na Križevce sve od Gornjeg grada pa do Mlinarovih silosa na kraju Križevačke industrijske zone.

Stanovništvo

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Križevaca